Veles (mitologija)
Volos (Grčka)